Kölling ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Kölling (* 1990), deutscher Boxer
 Georg Friedrich Carl Kölling (1825–1872), deutscher Bildhauer
 Michael Kölling, deutscher Softwareentwickler und Hochschullehrer
 Timo Kölling (* 1978), deutscher Schriftsteller

Kölling ist der Name von:

 Kölling (Bockhorn), Ortsteil der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Kölling (Wankendorf), Ortsteil der Gemeinde Wankendorf, Kreis Plön in Schleswig-Holstein